SDA steht als Abkürzung für:

 Saddam International Airport, Irak (vormaliger IATA-Code), siehe Flughafen Bagdad
 Service Dominierte Architektur, eine IT-Grundarchitektur zur Ermöglichung kundenzentrierter Lösungen
 Seventh Day Adventists, eine evangelische Freikirche, siehe Siebenten-Tags-Adventisten
 Singapore Democratic Alliance, eine politische Partei in Singapur
 Sozialdemokratische Aktion, eine prokommunistische Abspaltung von der SPD ab 1949 in Berlin
 Stranka demokratske akcije, eine politische Partei in Bosnien und Herzegowina
 Keystone-SDA, die nationale Nachrichtenagentur der Schweiz, vormals Schweizerische Depeschenagentur

Abkürzung